Ме́нчик:
 Менчик, Вера Францевна (1906—1944) — российская и английская шахматистка, первая чемпионка мира по шахматам.
 Менчик, Ольга Францевна (1908—1944) — российская, чехословацкая и английская шахматистка, младшая сестра Веры Менчик.